

Сейфуллінський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанааркинський район, Улитауська область
 Сейфуллінський сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область